Marians, nom pel qual són coneguts els membres de l'orde dels Clergues Marians de la Immaculada Concepció
 Marians, llogaret del municipi de Soanyes (Conflent), antic municipi independent